Poliçan kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Poliçan (kommunhuvudort i Albanien), Beratdistriktet, Rrethi i Beratit, 
 Bashkia e Poliçanit, kommun, Beratdistriktet, 
 Komuna e Pogonit, kommun, Gjirokastër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar